Ciriaco Errasti Siunaga (Eibar, 1904 - 1984), futbolista basc dels anys 1920 i 1930 
 Jokin Errasti (Azkoitia, 1966), pelotari basc en la modalitat de mà 
 Jon Errasti (Eibar, Guipúscoa, 1988), futbolista basc